Aguacatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Aguacatitla, Huejutla de Reyes, 
 Aguacatitla, Yahualica, 
 Aguacatitla, Mazatlán Villa de Flores, 
 Aguacatitla, San José Tenango, 
 Aguacatitla, San Luis Potosí, Matlapa, 
 Aguacatitla, Huasca de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar